Villesi – abitanti di Villa Basilica
Villesi – abitanti di Villa Collemandina
Villesi – abitanti di Villa Raverio
Villesi – abitanti di Villa Romana (Carsoli)
Villesi – abitanti di Villa Saletta
Villesi – abitanti di Villa San Giovanni
Villesi – abitanti di Villa San Secondo
Villesi – abitanti di Villa Sant'Angelo
Villesi – abitanti di Villa Santa Croce
Villesi – abitanti di Villa Santa Lucia degli Abruzzi
Villesi – abitanti di Villa Santa Lucia
Villesi – abitanti di Villa Santa Maria
Villesi – abitanti di Villa d'Almè
Villesi – abitanti di Villa di Lemie
Villesi – abitanti di Villa di Serio
Villesi – abitanti di Villadossola
Villesi – abitanti di Villalfonsina
Villesi – abitanti di Ville di Paraso